Dans l'univers de fiction de Stargate, un puddle jumper est un petit vaisseau polyvalent, conçu par les Anciens.

Ils ont été découverts par l'expédition d'Atlantis, et utilisés par les équipes de reconnaissance pour l'exploration de la galaxie de Pégase.

Le jumper est un vaisseau cylindrique similaire à un tel'tak, le vaisseau cargo goa'uld, mais ses dimensions sont nettement plus réduites. Il est néanmoins assez vaste pour transporter un petit groupe de soldats. Le vaisseau comporte deux sections : le cockpit et la soute. La porte située entre les deux compartiments isole du vide spatial et de la pression de l'eau en cas d'utilisation en mode sous-marin.

Le pilote du jumper doit posséder le gène des Anciens pour pouvoir commander le vaisseau par télépathie (par la pensée) et par le contact physique.

Le vaisseau comporte un système de propulsion subluminique, composé de deux nacelles de propulsion rétractables, pour pouvoir passer à travers une porte des étoiles. Une version modifiée du cadran DHD est située entre le siège du pilote et celui du copilote. Cette technologie permet au vaisseau d'accéder directement à la porte des étoiles la plus proche.

Il est équipé de douze drones, situés dans les nacelles de propulsion, sur les côtés. Il est également capable de se rendre invisible (le vaisseau est occulté) grâce à un bouclier d'invisibilité. Ce dernier peut être étendu et/ou reconfiguré en bouclier, en bouclier incapacitant, ou en bouclier anti-réplicateurs.

Au moins deux modèles comportent un dispositif additionnel permettant de voyager dans le temps. Un modèle a également été doté d'un hyperpropulseur à court rayon d'action, développé lors de l'épisode SGA 3x14 - Le péril de la sagesse, mais utilisé lors de l'épisode SGA 4x01 - À la dérive. Les jumpers peuvent aussi fonctionner sous l'eau, mais ils ont du mal à résister aux hautes pressions, comme celles au fond des mers et des océans.

Voir aussi

Liens externes 
  Access data above on Stargate Atlantis Technology
  Stargate Fusion/Puddle Jumper

Références 

Vaisseau de Stargate